Arteaga kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arteaga, Coahuila, 
 Arteaga, Michoacán de Ocampo, 
 Arteaga kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Arteaga kommun, Coahuila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar